Gyminda är ett släkte av benvedsväxter. Gyminda ingår i familjen Celastraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Gyminda